Karstadt steht für

Personen:
 Rudolph Karstadt (1856–1944), deutscher Warenhausunternehmer

Unternehmen:
 Karstadt, die 1881 von Rudolph Karstadt gegründete Warenhauskette
 Karstadt Kompakt
 KarstadtQuelle
 KarstadtQuelle Bank
 Arcandor

einzelne Warenhäuser:
 Warenhaus Karstadt in Bremen
 Warenhaus Karstadt in Hannover
 Warenhaus Karstadt Hermannplatz in Berlin
 Warenhaus Karstadt Mönckebergstraße in Hamburg
 Warenhaus Karstadt München Bahnhofplatz

Siehe auch:
 Hertie GmbH
 Karstädt